

Persone 
 Carlo Ceriana-Mayneri (1886-1960) -generale italiano, conte della casata di Ceriana-Mayneri
 Michele Ceriana Mayneri (1861-1930) – politico e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Vittoria Ceriana Mayneri (1915-1997) – cestista italiana